Yuhi est un nom propre qui peut désigner :

Bande dessinée 
Des personnages de bande dessinée :
Yuuhi, l'un des personnages du manga Ayashi no Ceres
Kurenaï Yûhi, un personnage du manga Naruto

Monarques 
Plusieurs souverains (mwami) du Rwanda :
Yuhi II
Yuhi III
Yuhi IV
Yuhi V

Divers 
Yuhi Sekiguchi (né le ), pilote automobile japonais